Nu descendant un escalier ou Nu descendant l'escalier est le nom de plusieurs tableaux de Marcel Duchamp :
Nu descendant l'escalier (N°1) ;
Nu descendant un escalier (N°2).